

Prvi kvalifikacijski dio ( 8. – 12. prosinac )

Skupina A

Skupina B

Finalni turnir ( 17. i 18. prosinac )

Nagrade  
Trofej Fair-play: NK Kamen Ingrad
Najbolji igrač prvenstva: Mario Mandžukić, NK Zagreb 
Najbolji strijelac prvenstva: Bojan Vručina, NK Slaven Belupo 
Najbolji vratar prvenstva: Željko Rumbak, NK Inter Zaprešić 
Najbolji sudački par: Ivan Novak (Varaždin), Draženko Kovačić (Križevci)

Dvoranska prvenstva 1. HNL